Das Samtgemeindearchiv Bruchhausen-Vilsen ist das kommunale Archiv der niedersächsischen Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Es verwahrt Bestände über die Geschichte der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen für ortsgeschichtliche, heimatkundliche oder genealogische Forschung. Daneben ist es zuständig für die Aufbewahrung von historisch wertvollem Schriftgut der Samtgemeindeverwaltung Bruchhausen-Vilsen.

Siehe auch 
 Liste der kommunalen Archive im Landkreis Diepholz
 Liste kommunaler Archive#Niedersachsen

Weblinks 
 Satzung des Archivs der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen (Samtgemeindearchiv) (Stand: 2015) auf bruchhausen-vilsen.de
 Die Hüterin der Archivalien. Das Gedächntis der Samtgemeinde am 25. April 2018 auf weser-kurier.de
 Das Archiv der Samtgemeinde dokumentiert deren Entwicklung. Von 1718 bis heute: Geschichte in 12.000 Akten am 7. Juni 2014 auf kreiszeitung.de
 Archiv Bruchhausen-Vilsen. Mehr Anrufe, mehr Besuch, mehr Arbeit am 6. März 2019 auf weser-kurier.de
 Samtgemeindearchiv öffnet am 8. März zum ersten Mal sein Magazin. Das Gedächtnis der Gemeinde am 16. Februar 2020 auf kreiszeitung.de
 Samtgemeinde-Archiv. Tiefer Einblick in die Firmengeschichte am 29. September 2021 auf weser-kurier.de
  Archiv der Samtgemeinde. Alte Dokumente einfach digitalisieren am 3. Mai 2022 auf weser-kurier.de

Bruchhausen-Vilsen
Organisation (Bruchhausen-Vilsen)
Kultur (Bruchhausen-Vilsen)
Geschichte (Landkreis Diepholz)